Zombies steht für:

 Zombie, Untoter oder Wiedergänger, fiktives (Horror-)Wesen, als Mehrzahl
 Zombies (Band), spanische Rockband (1979–1982)
 The Zombies, britische Rockband (1960er)

Werktitel:
 Zombies, alternativer Titel des Videospiels Zombies Ate My Neighbors (1993)
 Zombies!!!, Horror-Brettspiel von Todd Breitenstein (2001)
 Zombies (2006), amerikanischer Horrorfilm von J. S. Cardone
 Zombies (2018), amerikanisches Fernsehmusical von Paul Hoen

Siehe auch:
 Flatbush Zombies (US-amerikanisches Rap-Trio)

 Zombiez (deutsche Rapgruppe)
 Zombie (Begriffsklärung)
 Zombi (Begriffsklärung)